«3 Doors Down» может означать:
 3 Doors Down — американская рок-группа, основанная в Эскатавпа, Миссисипи, в 1996 году.
 3 Doors Down — четвёртый альбом американской рок-группы 3 Doors Down, выпущенный в 2008 году.